Het wereldkampioenschap superbike van Imola 2011 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de tiende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2011. De races werden verreden op 25 september 2011 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2011
Imola